Berum (Reiderland), een verdronken plaats in het middeleeuwse Reiderland
 Berum (Oost-Friesland), een plaats in de Oost-Friese gemeente Hage